Matussek ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Matuschek.

Namensträger 
 Hans Matussek (* 1935), deutscher Buchhändler und Verleger
 Josef Matussek (1915–2000), deutscher Politiker
 Matthias Matussek (* 1954), deutscher Journalist und Publizist
 Norbert Matussek (1922–2009), deutscher Biochemiker und Pharmakologe
 Paul Matussek (1919–2003), deutscher Philosoph und Psychiater
 Peter Matussek (* 1955), deutscher Kulturwissenschaftler
 Susanne Matussek (* 1974), deutsche Juristin und Richterin am Bundesgerichtshof
 Thomas Matussek (* 1947), deutscher Diplomat

Familienname
Slawischer Personenname